Грімниця, громниця — свічка, яку засвічують в хаті від грому;
 Грімниця — блискавка

Примітки